Spain (engl. „Spanien“) steht für:
 Spain (Band), eine US-amerikanische Rock-Band
 Spain, ein Musikalbum von Tomatito mit Michel Camilo
 Spain (Lied), eine der berühmtesten Kompositionen von Chick Corea

Orte:
 Spain (South Dakota), Unincorporated Community im Marshall County

Personen:
 Douglas Spain (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Francis Spain (1909–1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ken Spain (1946–1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Quinton Spain (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Spain Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika